Krasznai János (?) szobrászművész, zenei- majd főügyelő
 Krasznai János (1951–2015) válogatott jégkorongozó, kamionversenyző
 Krasznai János (?) fotós, filmrendező, operatőr, médiavállalkozó, a Filmmúzeum Rt. és a Napocska Kft. alapító-tulajdonosa